Владимир Иванович Бартенев (—1911) — судебный деятель, сенатор, .

Биография
Происходил из потомственных дворян Костромской губернии; сын статского советника Ивана Дмитриевича Бартенева (1801—1879).

В 1854 году окончил Императорское училище правоведения и поступил на государственную службу в 1-й департамент Правительствующего Сената на должность помощника секретаря, а через некоторое время занял должность секретаря. С 1860 года, после участия в ревизии сенатора С. В. Сафонова учреждений Пензенской губернии, был назначен обер-секретарём 1-го Отделения 3-го Департамента сената; в 1866 году он был переведён обер-секретарём в Гражданский кассационный департамент. В это время, в период 1864—1867 годов он читал лекции по уголовному судопроизводству, судебным уставам и сравнительному законодательству в Училище правоведения и в Военно-юридической академии.

В 1867 году назначен членом Харьковской судебной палаты. В 1871—1874 годах был председателем Тамбовского окружного суда. С 1874 до 1878 года В. И. Бартенев — председатель департамента Санкт-Петербургской судебной палаты. В 1878 году исполнял должность старшего председателя палаты и 2 августа был назначен сенатором. В 1886 году «заседал в особом присутствии для суждения дел о государственных преступниках». В 1889 году был назначен в Высшее дисциплинарное присутствие.

Кроме судебной деятельности он переводил иностранные юридические сочинения, выступал с научными докладами, писал журнальные статьи и заметки по различным юридическим проблемам (печатался преимущественно в «Голосе»).

Имеет орден Св. Александра Невского.

Примечания

Литература 
 
 Томсинов В. А. Энциклопедия русской юридической мысли: Российские правоведы XVIII — начала XX в. // Зерцало: Журнал юридической библиографии. — М., 1998. — Вып. 3. — С. 15—16.

Сенаторы Российской империи
Преподаватели Императорского училища правоведения
Преподаватели Александровской военно-юридической академии